Кратерное озеро может обозначать:
 Озеро в ударном кратере
 Вулканическое озеро
 Крейтер (озеро)